Il singolare del torneo di tennis Mamaia Idu Trophy 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Sharon Fichman che ha battuto in finale Patricia Maria Tig 6-3, 65-7, 6-3.

Teste di serie 

 Cristina-Andreea Mitu (primo turno)
 Inés Ferrer Suárez (semifinali)
 Sharon Fichman (Campionessa)
 María Irigoyen (secondo turno)

 Elena Bogdan (primo turno)
 Tadeja Majerič (semifinali)
 Leticia Costas (primo turno)
 Ioana Raluca Olaru (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mamaia Idu Trophy 2012